Knochenmühle steht für:
 eine Mühlenart, die Knochenmühle
 eine bestimmte ehemalige solche Mühle im Bergischen Land, siehe: Knochenmühle (Wermelskirchen)
 die sehr verlustreiche Schlacht um Verdun im Ersten Weltkrieg

Knochenmühle steht für die folgenden  Orte:
 Knochenmühle (Coburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern 
 Knochenmühle (Dorfchemnitz), Ortsteil der Stadt Zwönitz, Landkreis Erzgebirge, Freistaat Sachsen
 Knochenmühle (Göttingen), Ortsteil der Stadt Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Knochenmühle (Neunkirchen-Seelscheid), Mühlenwüstung bei Rengert, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen
 Knochenmühle (Wernersberg), Ortsteil der Ortsgemeinde Wernersberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz